В одиночному розряді тенісного турніру Clarins Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Патрісію Тарабіні 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Кончіта Мартінес (переможниця)
 Сандра Чеккіні (півфінал)
 Ізабель Куето (1-ше коло)
 Жулі Алар (півфінал)

 Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
 Каті Каверзасіо (1-ше коло)
 Регіна Райхртова (чвертьфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Clarins Open